El término extensión (y otros términos derivados, como extensa, extenso, extensor) aparece en esta enciclopedia en referencia a los siguientes conceptos:

Filosofía, lógica y lingüística
 medida del espacio físico que ocupa un cuerpo;
 Res extensa, una de las sustancias consideradas por Descartes;
 en semántica, definición extensional o por extensión;
 intención y extensión, conceptos lógicos y filosóficos (véase intención);
 en metafísica, extensión;
 en lógica, la extensión de un concepto, el dominio de objetos individuales y enumerables a los cuales puede aplicarse con propiedad;
 en la lógica de predicados, extensión;

Matemáticas
 extensión analítica (o continuación analítica) de una función compleja;
 extensión de cuerpos:
 extensión simple;
 extensión normal;
 extensión algebraica y extensión trascendente;
 extensión separable;
 extensión de Galois;
 extensión abeliana;
 extensión finita;
 extensión de grupo;

Biología y medicina
 extensión, la preparación microscópica de un fluido corporal sobre un portaobjetos;
 extensión convergente, una etapa del desarrollo embrionario;

Anatomía
 la extensión, el movimiento opuesto a la flexión, que consiste en aumentar el ángulo entre dos huesos, pivotando en una articulación;
 músculo extensor:músculo extensor largo de los dedos;músculo extensor corto del pulgar;músculo extensor largo del dedo gordo;músculo extensor del índice;músculo extensor radial corto del carpo;músculo extensor radial largo del carpo;músculo extensor ulnar del carpo;tríceps extensor cubiti;reflejo de extensión, un reflejo osteo-tendinoso;

Ejercicio físico
 estiramiento muscular;
 extensión de rodilla, tipo de entrenamiento;
 extensores, aparato de entrenamiento;

Música
 extensión, el intervalo entre el sonido más grave y el más agudo que puede emitir una voz o un instrumento, sin importar la calidad tímbrica o expresiva o por defecto añadirle otra parte;

Informática
 Extensión de archivo, un sufijo añadido al nombre de un archivo de ordenador aplicado para mostrar su formato.
 Extensión de dirección física, una característica de los procesadores x86 que permite a los sistemas de 32-bit utilizar hasta 64 gigabytes (64 GB) de memoria física;
 extensión, complemento o plug-in de un programa informático, como las extensiones de Mozilla;
 escalabilidad o extensibilidad, la propiedad de un sistema, red o proceso, de extender su margen de operaciones sin perder calidad;
 Extensiones Vectoriales Avanzadas, conjunto de instrucciones de 256 bits.

Educación universitaria
 educación por extensión;
 extensión agraria;
 extensión universitaria, concepto creado a partir de la Revolución Universitaria del 18, una de las tres funciones de las universidades modernas (además de la docencia y la investigación), consistente en la labor de difusión de la cultura y el conocimiento, realizada no solo en beneficio de la comunidad universitaria, sino extendida a toda la sociedad;
 División de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia;

Otros usos
 en diseño aeronáutico, la extensión del borde de ataque;
 una extensión capilar (en plural, extensiones): mechón o mechones de cabello que se adosan (con adhesivos) a la cabellera para darle más volumen o longitud;
 la extensión de una mesa (especialmente en las de comedor), suplemento que se añade al tablero y que suele guardarse debajo de este;
 la extensión de un cable eléctrico.

Extensidad, extensitud, extensividad y extensivoextensidad, como opuesto a intensidad: en las ciencias de la salud (la agnosia de extensidad) y como concepto gramático (la extensidad y extensitud);
la oposición de los conceptos intensivo y extensivo (el término extensividad no aparece en el Diccionario de la lengua española)agricultura extensiva, la opuesta a la agricultura intensiva;
la ganadería extensiva, la opuesta a la ganadería intensiva;
las propiedades intensivas y extensivas en las ciencias físicas;
la prospección extensiva'''.